Szakmara az Urál folyó mellékfolyója
 Szakmara település, a szakmarai járás székhelye